

Geografia 
 Emilia-Romagna
 Migliarino – comune della provincia di Ferrara
 Toscana
 Migliarino Pisano – frazione di Vecchiano, nella provincia di Pisa
 Parco naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli – area naturale protetta nelle province di Pisa e Lucca
 Tenuta di Migliarino – tenuta del Parco naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli

Altro 
 Migliarino di palude – uccello della famiglia degli Emberizidi
 Stazione di Migliarino – stazione ferroviaria della ferrovia Ferrara-Codigoro nel comune di Fiscaglia
 Stazione di Migliarino Pisano – fermata ferroviaria storica della ferrovia Genova-Pisa soppressa nel 2003. Era nella frazione di Migliarino Pisano

Pagine correlate 
 Migliarina